Massy kan avse:

Geografi 
Massy, Saône-et-Loire – en kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne i östra Frankrike
Massy, Seine-Maritime – en kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike
Massy, Essonne – en kommun i departementet Essonne i regionen Île-de-France i norra Frankrike

Personer 
Arnaud Massy (1877–1950), fransk golfspelare